Barlett peut faire référence à :
 Peggy Barlett, un personnage joué par Connie Young dans Read It and Weep.

Patronyme 

 Donald Barlett (né en 1936), un journaliste d'investiguation américain, Prix Pulitzer ;
 Jack Barlett (né en 1957), un prestidigitateur, illusioniste et techno-magicien français.

Toponyme 

 Barlett Rock et Barlett Rock, deux îles dans le comté d'Essex et le comté de Plymouth dans le Massachusetts aux États-Unis ;
 Barlett's Church, une église construite à Campbell, dans la province du Cap-du-Nord en Afrique du Sud.

Paronymes 
 Bartlett